Полуденка — река в России. Берёт начало в Юрлинском районе Пермского края, но большая часть течения находится в Верхнекамском районе Кировской области. Устье реки находится в 63 км по левому берегу реки Кужва. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки на Верхнекамской возвышенности в Пермского крае рядом с границей Кировской области в 17 км к северо-западу от посёлка Усть-Берёзовка. Исток находится на водоразделе, рядом берёт начало река Кодзь (приток Косы). Река течёт на север, вскоре после истока перетекает в Кировскую область. Всё течение проходит по ненаселённому, заболоченному лесу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от истока до водомерного поста у села Бондюг, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100112111100001105
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100110
 Код бассейна — 10.01.01.001
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Юрлинского района
Реки Верхнекамского района
Бассейн Кужвы